Jim Kelly peut désigner :
 Jim Kelly (1946-2013), acteur américain de la Blaxploitation, qui joua aussi dans Opération Dragon ;
 Jim Kelly (1957-), écrivain britannique ;
 Jim Kelly (1960-), quarterback américain dans les années 1980.